Салехи — фамилия. Известные носители:
 Салехи, Али Акбар
 Салехи, Атаолла